Се́рхио (Че́ко) Пе́рес Мендо́са (; родился 26 января 1990 года в Гвадалахаре, Мексика) — мексиканский автогонщик, вице-чемпион серии GP2 (2010). С 2011 года выступает в «Формуле-1»; с  — гонщик команды Red Bull Racing.

Общая информация 
Серхио Перес — младший ребёнок Антонио Переса Гаримбая и Марилу Перес (урождённая Мендоса), его сестру зовут Паола, а брата — Антонио. Старший брат также занимается автогонками, являясь одним из сильнейших пилотов мексиканских первенств NASCAR начала XXI века.

В 2012 году Перес организовал собственный благотворительный фонд для сбора средств для поддержки детей-сирот и детей с раковыми опухолями; главой организации стала сестра мексиканца.

Биография

Ранняя карьера 
Перес с семи лет участвовал в различных картинговых соревнованиях в Мексике, при этом не добиваясь особых успехов и так и не выйдя на международный уровень. В 2003 году Перес принял участие в мексиканском моночемпионате на Ford Mustang, а год спустя отправился в гоночную школу Скипа Барбера в США, получив поддержку гоночной программы компании Telmex. Параллельно Перес участвовал в подшефном школе локальном первенстве Формулы-Додж, где в борьбе с более возрастными соперниками несколько раз пробивается на подиум в гонках, но в общем чемпионате занял лишь одиннадцатое место.

В 2005 году Перес переехал в Европу — в немецкое первенство Формулы-БМВ. За два года Перес лишь несколько раз финишировал третьим, второй сезон закончил на шестом месте в личном зачёте. В межсезонье проехал шанхайский этап A1 Grand Prix, затем два года выступал в британской «Формуле-3». В первом сезоне Перес выступал в национальном классе на технике предыдущего поколения уверенно завоевал титул. В 2008 году перешёл в основную категорию: сезон начался с борьбы с пилотами лидера серии — команды Carlin — за первые места в личном зачёте, где в итоге мексиканец оказался проигравшим. В чемпионате занял четвёртое место, одержав в 22 гонках четыре победы.

В следующие два сезона Перес участвовал в гонках серий GP2 Asia и GP2, где вышел на иной уровень результатов: в своём дебютном первенстве азиатской серии он выиграл свои первые две гонки (обе — с реверсивной решётки) и на равных борясь в ряде гонок и со своим партнёром по команде Виталием Петровым и с будущим чемпионом основного первенства Нико Хюлькенбергом. Последующий первый год в основном первенстве не принёс особых результатов — Arden International мексиканца смогла лишь на одном этапе — на городской трассе в Валенсии — навязать борьбу лидерам серии, позволив Перес дважды финишировать на подиуме. На следующий год ряд лидеров ушёл из серии, а Перес перешёл в Addax Team. В 2010 году Перес стал одним из лидеров пелотона, неоднократно одерживал победы, задолго до конца чемпионата обеспечив себе второе место в личном зачёте, победил Пастор Мальдонадо.

«Формула-1» 
Юный возраст, заметные успехи в младших сериях и поддержка крупного спонсора обратили на Переса внимание ряда команд «Формулы-1». В 2011 году был подписан контракт со швейцарским коллективом Sauber. Мексиканец уже в первый сезон неоднократно финишировал в очковой зоне и лишь ряд спорных технических решений команды и серьёзная авария на Гран-при Монако, стоивший Пересу пропуска двух гонок, не позволил ему добиться большего чем шестнадцатое место в личном зачёте. Через год ситуация заметно улучшилась — на Гран-при Малайзии и Гран-при Италии он финишировал на второй позиции, сравнительно немного уступая победителям и заметно опережая всех остальных.

Прогресс Переса заинтересовал и многих лидеров пелотона — ещё до дебюта в чемпионате мира он был зачислен в программу поддержки молодых пилотов Ferrari, а в сентябре 2012 года, после ряда ярких гонок за Sauber подписал контракт с McLaren, искавшей замену Льюису Хэмилтону, ушедшему в Mercedes. Проведя в «Макларене» лишь год, за который Перес ни разу не финишировал в гонках выше пятого места, мексиканец покинул команду.

Перес перешёл в команду Force India, также как и McLaren использовавшую двигатели Mercedes. Индийская команда построила неплохое шасси, а немецкий мотор позволил команде бороться в подэлитной группе пелотона. Не всё складывалось идеально, но на Гран-при Бахрейна Перес принёс своей команде первый за почти пять лет финиш на подиумной позиции. В дальнейшем Перес из-за собственных ошибок потерял немало важных очков, но по итогам сезона 12 раз финишировал в очковой группе, закончив чемпионат на десятой строчке, проиграв напарнику Нико Хюлькенбергу, но опередив Кевина Магнуссена, ставшего его заменой в McLaren.

6 декабря 2020 года одержал первую победу на Гран-при Сахира. Эта победа стала также первой и для его команды «Рейсинг Пойнт».

18 декабря 2020 года было объявлено о том, что Перес станет гонщиком Red Bull Racing вместо Александра Албона.

Статистика результатов 

* Сезон продолжается.

GP2 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.В первой строчке показаны результаты длинных (субботних) гонок, во второй — спринтерских (воскресных) гонок.

«Формула-1» 

|-
!
! Sauber  F1 Team
! Sauber  C30
! Ferrari  056 2,4 V8
! 

!|||||
!|

|-
!
! Sauber  F1 Team
! Sauber  C31
! Ferrari  056 2,4 V8
! 

!|||
!|

|-
!
! Vodafone McLaren  Mercedes
! McLaren  MP4-28
! Mercedes  FO108Y 2,4 V8
! 

!|||||
!|

|-
!
! Sahara Force  India F1 Team
! Force India  VJM07
! Mercedes PU106A  Hybrid 1,6 V6
! 

!|||||
!|

|-
!
! Sahara Force  India F1 Team
! Force India  VJM08
! Mercedes PU106B  Hybrid 1,6 V6
! 

!|||||
!|

|-
!
! Sahara Force  India F1 Team
! Force India  VJM09
! Mercedes PU106C  Hybrid 1,6 V6
! 

!|
!|

|-
!
! Sahara Force India F1 Team
! Force India VJM10
! Mercedes M08 EQ Power+ 1,6 V6T
! 

!|||
!|

|-
!
! Sahara Force India F1 Team
! Force India VJM11
! Mercedes M09 EQ Power+ 1,6 V6T
! 

!|
!|

|-
!
! SportPesa Racing Point F1 Team
! Racing Point  RP19
! Mercedes M10 EQ Power+ 1,6 V6T
! 

!|
!|

|-
!
! BWT Racing Point F1 Team
! Racing Point  RP20
! Mercedes M11 EQ Performance 1,6 V6T
! 

!|||||||||
!|

|-
! 
! Red Bull Racing
! Red Bull  RB16B
! Honda RA621H 1,6 V6T
! 

!|

|-
! 
! Oracle Red Bull Racing
! Red Bull  RB18
! Red Bull RBPTH001 1,6 V6 t
! 

!|

|-
! 
! Oracle Red Bull Racing
! Red Bull  RB19
! Honda H001 V6 t
! 

|}

* Сезон продолжается.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Картингисты
Автогонщики Мексики
Пилоты Формулы-БМВ ADAC
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты GP2 Asia
Пилоты GP2 из Мексики
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты Формулы-1 из Мексики
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1 2020-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Sauber
Пилоты Формулы-1, выступавшие на McLaren
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Force India
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Racing Point
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Red Bull
Победители Гран-при Формулы-1